Die Abkürzung BMZ steht für:
 das deutsche Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
 eine Brandmelderzentrale
 den Begriff Baumassenzahl
 Begrenzt-abhängiges-Maximalstrom-Zeit(-Relais), Kombination AMZ und Kurzschlussauslöser
 Biomedizinisches Zentrum, siehe Universitätsklinikum Bonn
 Betonmischzug
 BMZ GmbH, ein deutscher Hersteller von Akkumulatoren

Siehe auch:

BMZ